Pięć okrętów Royal Navy nosiło nazwę HMS "Victorious" (z ang. „zwycięski”):
 Pierwszy "Victorious", wodowany w 1785, był 74 działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (third-rate)
 Drugi "Victorious", wodowany w 1808, był 74 działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (third-rate)
 Trzeci "Victorious", wodowany w 1895, był pancernikiem typu Majestic. Złomowany w 1923.
 Czwarty "Victorious", wodowany w 1939, był lotniskowcem typu Illustrious. W służbie od 1941, brał aktywny udział w II wojnie światowej, złomowany w 1969.
 Piąty "Victorious", wodowany w 1993, jest atomowym okrętem podwodnym typu Vanguard, w służbie od 1995.

Victorious